

Patronymes 
Van Muyden est un nom de famille d'origine néerlandaise porté notamment par :

 Berthold Van Muyden (1852-1912), avocat, historien et personnalité politique suisse ;
 Evert van Muyden (1853-1922), graveur et peintre suisse ;
 Jacob Evert van Muyden (1781-1848), homme politique suisse d'origine hollandaise.

Divers 
(26293) Van Muyden,  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.